Einhausen néven a következő települések léteznek:
Einhausen – település Hessenben
Einhausen – település Türingiában

Hasonló nevű még:
Einhaus – telepölés Schleswig-Holsteinban